Kevin Conway (1942–2020) amerikai színész
 Kevin Conway (1963) kanadai jégkorongozó
 Kevin Conway (1979) amerikai autóversenyző
 Kevin Conway (1965 körül) amerikai színész

Jegyzetek